Бжег-Дольны () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Волувский повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 16 307 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Буковице
 Годзенцин
 Гродзанув
 Йодловице
 Наборув
 Погалево-Мале
 Погалево-Вельке
 Пышонца
 Радеч
 Стары-Двур
 Валы
 Жеркув
 Жеркувек

Соседние гмины 
 Гмина Менкиня
 Гмина Оборники-Слёнске
 Гмина Сьрода-Слёнска
 Гмина Волув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Нижнесилезского воеводства